Nova Holanda pode referir-se à:
Nova Holanda, ex-colônia neerlandesa na região Nordeste do Brasil
Nova Holanda (favela), comunidade carente do Rio de Janeiro
Nova Holanda (Austrália), nome histórico do continente australiano

Desambiguação